Klub fantastyki to formalna bądź nieformalna grupa, a często nawet stowarzyszenie skupiające osoby o zainteresowaniach związanych z szeroko pojętą fantastyką. W wielu krajach, w tym w Polsce, znaczna część klubów fantastyki deklaruje swoją przynależność do fandomu.

W Polsce organizacją, która koordynuje niektóre aspekty działalności klubów fantastyki jest Fandom Polski. Większość z nich organizuje konwenty, zapraszając na nie pisarzy i twórców, ale także wydawców i osoby zajmujące się promowaniem fantastyki.

W niektórych klubach, jak np. w ŚKF osoby chcące być członkami muszą regularnie opłacać składki. Inne kluby mają charakter bardziej otwarty, część z nich nie posiada nawet własnego lokalu. Niektóre kluby, jak np. GKF mają charakter federacyjny, zrzeszając kilka bądź kilkanaście autonomicznych klubów fantastyki.

Pod względem liczby członków także istnieje duże zróżnicowanie, duże kluby posiadają do kilkuset członków, mniejsze zaledwie kilkunastu, większe kluby są także bardziej wszechstronne - ich członkowie dzielą się na mniejsze sekcje związane z określonymi dziedzinami fantastyki, w mniejszych członkowie zazwyczaj koncentrują się wokół określonych tematów np. gier fabularnych, bitewnych czy literatury.